Clement Reyner – monaco benedettino britannico
 Edward Reyner – ecclesiastico e scrittore britannico
 Harry Reyner – politico statunitense